Zindien est un recueil de poésie d'Hervé Le Tellier publié en 1999 aux éditions Syllepse , et réédité, dans une version augmentée, aux éditions du Castor astral en 2009.

Composé de deux parties, Zindien, et Maraboulipien, dédié à son fils, alors âgé de cinq ans, l'ouvrage rassemble des poésies obéissant à des contraintes oulipiennes.
Les dessins de ce recueil sont du peintre Henri Cueco.

Synopsis 
Ce recueil alterne jubilation et émotion, simplicité et virtuosité, sur fond de haïku et de transduction substantivale, il construit habilement un labyrinthe où chacun se perd pour mieux se retrouver.

Liens externes 
Quelques extraits de ce recueil sur le site de l'Oulipo

Recueil de poèmes en français
Œuvre oulipienne
Œuvre d'Hervé Le Tellier